Horvátország
Dragotinci, falu Petrinya községben, Sziszek-Monoszló megyében

 Szlovénia
Dragotinci, falu Sveti Jurij ob Ščavnici községben, Pomurska régióban